| mål        = {{#expr:
 3 + 4 + 1 +
 1 + 2 +
 4 + 1 + 2}}
| publik     = {{#expr:
 32053 + 49772 + 32660 +
 48628 + 54078 +
 34129 + 48010 + 48010}}
| flest mål  = 
| föregående = 2018
| följande   = 2026
}}
Omgång 2 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa), även känt som playoff, är den andra omgången av Uefas kvalspel till världsmästerskapet 2022.

Kvalificerade lag

De 10 grupptvåorna från första omgången gick vidare till omgång 2, baserat på resultat från gruppspelet, där de sex bäst rankade lagen är seedade i lottningen och de fyra sämsta är oseedade, tillsammans med de två bästa icke-kvalificerade lagen från Nations League 2020/2021 som slutade utanför topp 2 i sin kvalgrupp.

Grupp A

Översikt

Matcher
Semifinaler

Final

Grupp B

Översikt

Matcher
Semifinaler

Final

Grupp C

Översikt

Matcher
Semifinaler

Final

Källor
 Uefa.com

Referenser

K